

Geografia 
 Otter – rzeka w Anglii
 Otter – góra w Austrii
 Otter – gmina w Niemczech, należąca do gminy zbiorowej Tostedt, w powiecie Harburg, w kraju związkowym Dolna Saksonia

Gminy w USA 
 Otter (ang. Otter Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
 Otter (ang. Otter Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Warren
 Otter (ang. Otter Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley

Inne 
 de Havilland Canada DHC-3 Otter – kanadyjski samolot wielozadaniowy
 Otter Browser – przeglądarka internetowa